Jaffa (stad), de stad Jaffa in Israël

Vernoemd
 Jaffa (buitenplaats), een voormalige herberg en buitenplaats bij Utrecht
 Machinefabriek Jaffa te Utrecht
 Jaffa (sinaasappel), een sinaasappelras
 Jaffa (Delft), een begraafplaats in Delft
 Jaffa (Stargate), een ras uit Stargate SG-1